Сборная всех звёзд женской НБА () — символическая команда, составленная из лучших игроков Женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА), выбирается с сезона 1997 года. Её состав определяется голосованием, которое проводится специальной комиссией, состоящей из спортивных обозревателей и комментаторов. Команда состоит из двух пятёрок игроков, первой и второй — всего из 10 человек. Голосование по определению лучших происходит следующим образом: любой голосующий называет свою сборную из 10 человек; игрок за попадание в первую пятёрку получает 5 баллов, во вторую пятёрку — 3 балла. В зависимости от количества набранных очков баскетболистки попадают в первую или вторую команду. При равенстве баллов у игроков, претендующих на пятую позицию в первой или второй сборной, оба включаются либо в первую, либо во вторую сборную соответственно, поэтому в сезонах 2000 и 2014 годов вторая команда состояла из шести человек.

Лидером по количеству включений в сборную всех звёзд женской НБА является Дайана Таурази — 14 раз, ещё два игрока, Лиза Лесли, которая выбиралась десять раз кряду, начиная с первого года выступления в ассоциации, и Тамика Кэтчингс включались в неё по 12 раз. Кроме того Таурази удерживает рекорд по количеству попаданий в первую команду — 10 раз. Лесли включалась в первую сборную 8 раз, а Кэтчингс, Лорен Джексон и Кэндис Паркер — 7. Лишь 9 иностранных игроков включались в сборную: Тиша Пенишейру из Португалии, Ева Немцова из Чехии, Жанет Аркейн из Бразилии, Мвади Мабика с ДР Конго, Лорен Джексон, Пенни Тэйлор, Лиз Кэмбидж из Австралии, Джонквел Джонс с Багамских островов, плюс София Янг с Сент-Винсента и Гренадин, которая впоследствии приняла американское гражданство и по итогам сезона 2012 года она была выбрана во вторую команду уже как американка. Всего двенадцать игроков, включённых в сборную всех звёзд, позднее были введены в баскетбольный Зал славы: Синтия Купер в 2010 году, Лиза Лесли в 2015 году, Шерил Свупс в 2016 году, Ребекка Лобо в 2017 году, Тина Томпсон и Кэти Смит в 2018 году, Тереза Уизерспун в 2019 году, Тамика Кэтчингс в 2020 году, Лорен Джексон и Иоланда Гриффит в 2021 году, Свин Кэш и Линдсей Уэйлен в 2022 году.

Победители

По количеству включений 
В таблице указаны игроки, которые как минимум 4 раза включались в сборную всех звёзд женской НБА.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Награды женской НБА